Pakuwon (Cisurupan), een plaats in Indonesië
Pakuwon (Garut Kota), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing